Anzio 20mm rifle — антиматериальная снайперская винтовка/пушка калибра 20 × 102 мм. Разработана и продается компанией Anzio Iron Works. Также может быть переоборудована чтобы стрелять еще в 2-х других калибрах —14,5 × 114 мм и 20-50 (аналог 50 BMG). В зависимости от калибра вес оружия может быть от 17 до 56 кг.

Описание 
Винтовка была разработана в 2006 году в США компанией Anzio Iron Works. Целью разработки были создания ручного оружия, которое было бы способно поражать бронированные цели и другую технику недоступные для более слабых калибров (типа 50 BMG, 12,7 × 108 мм, 14,5 × 114 мм) в том числе и на больших расстояниях. Винтовка в 20-ом калибре может использоваться для уничтожения вражеских снайперов с безопасного расстояния, недоступном для другого ручного оружия диапазоне в 4500-5000 метров.

См.также 
 M61 Vulcan
 20 × 102 мм

Ссылки 
Снайперские винтовки anzio

Крупнокалиберные снайперские винтовки
Самозарядные винтовки США
Снайперские винтовки США
Появились в 2006 году в США